

Persone 
 Gopaldas Parmanand Sippy – regista e produttore cinematografico indiano
 Ramesh Sippy – regista e produttore cinematografico indiano
 Rohan Sippy – regista indiano

Altro 
 Sippy Cup – brano della cantante statunitense Melanie Martinez